Бран може да се отнася за:
 Бран – село в Румъния
 Бран (община) – общинав Румъния
 Бран – замък край Бран, близо до Брашов
 „Бран“ – футболен клуб от Берген, Норвегия
 „Бран“ – футболен стадион в Берген
 Бран – комуна във Франция, регион Рона-Алпи, департамент Ен, кантон Беле
 бран – остаряло наименование за война